Ein Treffpunkt ist die Bezeichnung für einen Ort, an dem Menschen zusammenfinden, siehe Artikel Treffpunkt.

Weiters wird der Begriff wie folgt verwendet:
 der Punkt, den eine Waffe trifft oder treffen sollte (siehe Streukreisradius, Treffgenauigkeit) 
 Treffpunkt Weltkirche, internationaler religiöser Kongress
 Treffpunkt der Wissenschaft deutscher Wissenschaftspreis
 Treffpunkt Bibliothek, Aktionswoche von Bibliotheken in Deutschland
 Treffpunkt Kaiserhafen, Gaststätte in Bremerhaven
Literarische Titel:
 Treffpunkt im Unendlichen, Roman von Klaus Mann
 Treffpunkt Samarra, Roman von John O’Hara (1934)
Funksendungen:
 Treffpunkt (schweizerische Hörfunksendung) Schweizer Radio SRF 1
 Treffpunkt (SWR Fernsehen) SWR Fernsehen
 RIAS Treffpunkt Jugendsendung des RIAS
 Treffpunkt Flughafen DDR-TV-Serie (1985/1986)
 Treffpunkt Herz, deutsche Unterhaltungssendung (1975)
Filmtitel:

Deutschland:
 Treffpunkt Aimée (1956)
 Treffpunkt Erasmus (2015) deutsch-niederländischer Dokumentarfilm
 Treffpunkt Kanalstraße, Zweittitel von Geständnis unter vier Augen (1954)
USA:
 Treffpunkt Hongkong (1955)
 Treffpunkt: Paris! (1934)
 Treffpunkt Central Park (1973)
 Treffpunkt für zwei Pistolen (1964)
 Treffpunkt Los Angeles (1968)
weitere:
 Treffpunkt Todesbrücke europäische Koproduktion (1976)

Siehe auch:
 Treffpunkteuropa